Теплоэлектроцентраль № 7 есть в нескольких городах:
 ТЭЦ-7 — Москва (выведена из эксплуатации)
 Василеостровская ТЭЦ — Санкт-Петербург
 Новосибирская ТЭЦ-7 — Новосибирск
 Иркутская ТЭЦ-7 (участок ТИиИС) — Братск

См. также